Елізабет Ґедиминівна або Даннила Ґедиминівна (пол.: Elżbieta Giedyminówna) (1301/1304 — 2 червня 1364) — Литовська принцеса; у шлюбі: княгиня Плоцька, дружина Вацлава Плоцького.  
Після смерті чоловіка княгиня-регент Мазовії Плоцького; з 1349 року княгиня Вишогрудська.
Донька Короля Литви і Русі Ґедиміна.

Біографія 
Донька Великого князя Литовського, короля Литви і Русі Ґедиміна та його дружини Євни.
ЇЇ язичницьке ім'я було Даннила (Dannila). Після хрещення отримала ім'я Елізабет. 

Близько 1316 року одружився з князем Плоцьким Вацлавом. Приданим литовської принцеси було 720 срібних гривень і 9 золотих гривень. 

У Елізабет і Вацлава було двоє дітей:
 Болеслав (1322/1330-1351), князь Плоцький і Сохачевський
 Ганна (1337—1369), дружина Генріха Залізного, князя Саганського.

1337 року, після смерті чоловіка Єлізабет правила як регент від імені свого сина, поки він не досяг повноліття між 1340 і липнем 1343. 

21 жовтня 1349 року на з'їзді у Віскітках син Елізабет подарував їй Вишогрудок довічне володіння. Цей уділ було підтверджено польським королем Казимиром III Великим на з'їзді в Калиші 27 грудня 1355 року. 

Померла 2 червня 1364. Похована в соборі Плоцька.

Джерела 
 Balzer O., Genealogia Piastów, wyd. II, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2005, ​ISBN 83-918497-0-8​.
 Grabowski J., Dynastia Piastów mazowieckich, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2012, ​ISBN 978-83-7730-066-4​
 Jasiński K., Rodowód Piastów mazowieckich, Wydawnictwo Historyczne, Poznań – Wrocław 1998, ​ISBN 83-913563-0-2​.
 Supruniuk A., Mazowsze Siemowitów (1341–1442). Dzieje polityczne i struktury władzy, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, ​ISBN 978-83-7181-644-4​.

Гедиміновичі
Регентки
Княгині і королеви Польщі